La legge di Burke (Burke's Law) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1966
La legge di Burke (Burke's Law) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1995, seguito della precedente